Сапро́новский сельсове́т — сельское поселение в Мазановском районе Амурской области.

Административный центр — село Сапроново.

География 
Территория граничит с Дмитриевским, Раздольненским и Белояровским сельсоветами.

Площадь составляет 28 260 кв. км.

История 
3 декабря 2004 года в соответствии с Законом Амурской области № 384-ОЗмуниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Глава Сапроновского сельсовета
 с 13 мая 2012 года — Духанин Александр Андреевич
 с 7 июля 2015 года — Корниенко Сергей Леонидович

 Администрация
Адрес: 676521, Сапроново, ул. 30 лет Победы, 11.

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте Мазановского района

Муниципальные образования Мазановского района
Сельские поселения Амурской области